Жерміналь

 Жерміналь — сьомий місяць (21/22 березня — 19/20 квітня) французького республіканського календаря, що діяв з жовтня 1793 по 1 січня 1806
 Жерміналь — роман французького письменника Еміля Золя
 Жерміналь (фільм, 1913) — кінофільм Альбера Капеллані
 Жерміналь (фільм, 1962) — кінофільм Іва Аллегре
 Жерміналь (фільм, 1993) — кінофільм французького режисера Клода Беррі
 Жерміналь Беєрсхот — бельгійський футбольний клуб з Антверпена, колишня назва «Жерміналь Екерен»